The Prisoner of Zenda (livro), a obra de Anthony Hope, lançada no Brasil como O Prisioneiro de Zenda
The Prisoner of Zenda (filme de 1922), com Lewis Stone e Alice Terry
The Prisoner of Zenda (filme de 1937), com Ronald Colman, traduzido como O Prisioneiro de Zenda no Brasil 
O Prisioneiro de Zenda (filme de 1952), com Stewart Granger e Debora Kerr
The Prisoner of Zenda (filme de 1979), comédia com Peter Sellers traduzida no Brasil como O Prisioneiro de Zenda

Desambiguação